Hodson steht für:

 Hodson Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Mount Hodson, Vulkan auf Visokoi Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Hodson ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Carlton Hodson (1906–1996), US-amerikanischer Entomologe
 Arnold Wienholt Hodson (1881–1944), britischer Gouverneur der Falklandinseln 
 Charles Hodson, Baron Hodson (1895–1984), britischer Jurist
 Donald Hodson (* 1927), australischer Schauspieler
 Hannah Hodson (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Henrietta Hodson (1841–1910), britische Schauspielerin
 J. L. Hodson (James Lansdale Hodson; 1891–1956), britischer Journalist und Schriftsteller
 Kevin Hodson (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Lee Hodson (* 1991), nordirischer Fußballspieler
 Michael Hodson, US-amerikanischer Jurist und Journalist
 William Hodson (1821–1858), britischer Offizier